A99 steht für:
 Bundesautobahn 99, eine deutsche Autobahn
 A99 road, eine schottische Fernstraße
 Sony Alpha 99, ein Kameragehäuse von Sony
 Sony Alpha 99 II, ein Kameragehäuse von Sony